Первая ракетка турнира — Каролина Возняцки — побеждает в чарлстонских соревнованиях.

Прошлогодняя победительница турнира — Саманта Стосур — оступается уже в третьем круге.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Каролина Возняцки (Титул)
  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Елена Янкович (Полуфинал)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Шахар Пеер (Третий раунд)
  Янина Викмайер (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Алиса Клейбанова'' (Второй раунд)

<li> Мария Кириленко (Второй раунд)
<li> Даниэла Гантухова (Третий раунд)
<li> Пэн Шуай (Полуфинал)
<li> Юлия Гёргес (Четвертьфинал)
<li> Патти Шнидер (Первый раунд)
<li> Бетани Маттек-Сандс (Второй раунд)
<li> Барбора Заглавова-Стрыцова (Третий раунд)
<li> Вера Душевина (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=16
| team-width=170

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Каролина Возняцки
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=3
| RD1-team02= Елена Янкович
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=11
| RD1-team03= Пэн Шуай
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Елена Веснина
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Каролина Возняцки
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Елена Веснина
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=Четвертьфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М.Рыбарикова
| RD1-score03-1=69
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= И.Фалькони
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= З.Ондрашкова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А.Родионова
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=6| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.Главачкова
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=66
| RD1-seed08=15
| RD1-team08=

 Секция 3 

 Секция 4 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=Четвертьфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А.Корне
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С.Арвидссон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Е.Бирнерова
| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06=PR
| RD1-team06= М.Цинк
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= О.Говорцова
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= Ю.Гёргес
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= Б.Маттек
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= А.Стивенсон
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Е.Веснина
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Р.Марино
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2011